Александр Николаевич Бровцин (13 апреля 1921, Старая Русса — 31 мая 2007, Москва) — российский военачальник, генерал-лейтенант (1967), 1-й заместитель командующего и член Военного Совета 43-й ракетной армии, лауреат Ленинской премии (1976).

Биография 
Родился 13 апреля 1921 года в городе Старая Русса Новгородской губернии.

С 1939 г. служил в РККА. Окончил Борисоглебскую авиашколу им. В. П. Чкалова (1940), Краснознаменную Военно-воздушную академию (1955), авиационный факультет Военной академии Генерального штаба (1961).

С 1940 г. инструктор-лётчик Борисоглебской авиашколы им. В. П. Чкалова. Участник войны с октября 1943 г.: стажёр командира звена, командир звена, заместитель командира и командир авиаэскадрильи 157-го истребительного авиационного полка (234-я истребительная авиационная дивизия, 6-й истребительный авиационный корпус, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт). За время войны совершил 58 боевых вылетов и в шести воздушных боях сбил два вражеских самолёта.

В 1945—1961 гг. командир эскадрильи; заместитель командира, командир истребительного авиационного полка; заместитель командира, командир истребительной авиационной дивизии.

С 1960 года в Ракетных войсках — командир 40-й ракетной дивизии (г. Остров). В 1965—1970 гг. командир 8-го отдельного ракетного корпуса. В состав корпуса входили 4-я и 47-я ракетные дивизии, вооруженные ракетами Р-16У. При Бровцине завершилась постановка ракетных полков МКР Р-16У на боевое дежурство. Началось строительство и постановка на боевое дежурство новых ракетных комплексов ОС УР-100. К концу 1966 года 47-я ракетная дивизия полностью переходит на новую организационно-штатную структуру ОС, имея в своем составе девять полков ОС. В ноябре 1966 года первый ракетный полк заступил на боевое дежурство в 4-й ракетной дивизии.

В апреле 1962 году Бровцину присваивается звание «генерал-майор».

С 7 августа 1965 по 27 июня 1970 года — командир 8-го отдельного ракетного корпуса (г. Чита). При Бровцине завершилась постановка ракетных полков МКР Р-16У на боевое дежурство. Начались строительство и постановка на боевое дежурство новых ракетных комплексов ОС УР-100.

В 1967 году в 4 рд был сформирован 69-й отдельный ракетный полк с 2196 ртб, вооруженный твердотопливными ракетами на подвижных пусковых установках оперативно-тактического назначения ТР-1 «Темп-С» и заступивший на боевое дежурство 1 декабря 1967 года. 25 марта 1968 года полк был передан в состав Забайкальского военного округа. В последующем полк был преобразован во фронтовую ракетную бригаду.

В июне 1970 года на базе 8 ОРК было сформировано управление 53-й ракетной армии. Генерал-майор Бровцин был назначен первым заместителем командующего 43-й ракетной армии.

В 1976 году за создание и организацию серийного производства ракетного комплекса «Темп-2С» удостоен звания лауреата Ленинской премии.

С 1976 года — консультант Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского. С 1978 года в запасе.

Умер 31.05.2007 в Москве; похоронен на Троекуровском кладбище, участок 7а.

Награды 
 лауреат Ленинской премии (1976)
 орден Красного Знамени (16.06.1945);
 орден Отечественной войны I степени (06.04.1985);
 орден Отечественной войны II степени (11.08.1944);
 орден Трудового Красного Знамени (1966);
 два ордена Красной Звезды (05.11.1954, 29.04.1957);
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (30.04.1975);
медали в том числе:
 «За боевые заслуги» (15.11.1950);
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 «За взятие Берлина»;
 «За освобождение Варшавы»;
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»;
 «За безупречную службу» 1-й степени;
 «За Варшаву 1939—1945» (ПНР).

Примечания

Ссылки 
 Интернет-портал Минобороны России 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Литература 
 
 Носов В. Т., Резник А. В. Стратеги. Командиры ракетных дивизий. Военно-исторический очерк. Том 2. Изд. 1. / НПО ЦБТИ, 2012.
 Энциклопедия ракетных войск стратегического назначения/ М-во обороны РФ; Общ. ред. Н. Е. Соловцов; В. Р. Шлычков. — М.;Белгород: РВСН : Белгор. обл. тип., 2009. — 859 с.: ил.; 27 см. — 825 экз. — На тит. л.: 50-летию РВСН — посвящается. — ISBN 978-5-86295-200-1
 Военный энциклопедический словарь ракетных войск стратегического назначения (ВЭС РВСН). / Гл. ред.: И. Д. Сергеев, В. Н. Яковлев, Н. Е. Соловцов. Москва; Министерство обороны Российской Федерации, Большая Российская энциклопедия; 1999. — 634 с. — 8500 экз. — ISBN 5-85270-315-X.
 Они были первыми. Военно-научный исторический труд (Под общ.ред. В. П. Ососкова) — М., «Эко-Пресс» 2014, стр.144

Ракетчики РВСН СССР и России
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии РВСН имени Петра Великого
Похороненные на Троекуровском кладбище
Командиры ракетных корпусов (СССР)
Делегаты XXIII съезда КПСС